Francilien kan verwijzen naar:
 Een inwoner van, of iets of iemand afkomstig uit de regio Île-de-France. 
 De materieelserie Z 50000 van de SNCF, met als bijnaam Francilien